Пругово може да се односи на:

 Пругово (Пожаревац), насељено место у саставу општине Пожаревац, Србија;
 Пругово (Клис), насељено место у саставу општине Клис, Хрватска;

или

 Горње Пругово, бивше насеље у саставу општине Клис, Хрватска;
 Доње Пругово, бивше насеље у саставу општине Клис, Хрватска;